Deseado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Puerto Deseado, kommunhuvudort, Santa Cruz, 
 Departamento de Deseado, kommun, Santa Cruz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar